Tronc est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Botanique 
 Tronc, partie principale (sans branche) de la tige d'un arbre.

Anatomie 
 Tronc, partie centrale du corps humain contenant la plupart des viscères, en anatomie ;
 Tronc cérébral, structure du système nerveux central situé dans la fosse postérieure du crâne, en neurologie ;
 Tronc sympathique, partie du système nerveux périphérique, innervant les viscères ;
 Tronc brachio-céphalique, artère du thorax irriguant le membre supérieur droit et la tête, en angiologie ;
 Tronc cœliaque, artère abdominale irrigant le foie et l'intestin, en angiologie ;
 Tronc basilaire, artère du crâne irrigant le cervelet et le tronc cérébral, en angiologie ;

Religion 
 Tronc, boite percée d'une fente placée dans les édifice religieux pour y recevoir les dons en espèces;

Toponyme 

 Saint-Tronc, un quartier du  de Marseille ;
Voir aussi: Saint-Trond

Patronyme 
 Jean-Noël Tronc (1967-), chef d’entreprise français, directeur de la SACEM ;
 Michel Tronc (), écrivain français de langue d’oc ;
 Yves Tronc (1960-), tireur sportif français.

Autres 
 Tronc., abréviation botanique standard qui fait référence à la botaniste argentine  (1914-1988), femme d’Arturo Eduardo Burkart.
 Troncs célestes, élément du cycle sexagésimal des anciens calendriers chinois ;
 Tronc, une entreprise américaine de presse ;
 Tronc, partie d'un solide comprise entre deux plans parallèles, en géométrie ;
 Le Tronc, est un film de Bernard Faroux et Karl Zéro
Patronyme français